Ride - um prato da bateria
 RIDE - Região integrada de desenvolvimento econômico
 Sally Ride - uma ex-astronauta estadunidense
 4763 Ride - um asteróide

Música 
 Ride (canção de Ciara)
 Ride (canção de Lana Del Rey)
 Ride (canção de Twenty One Pilots)
 Ride (banda)

Desambiguação